Михаил Яковлевич Стародубцев (26 октября 1928 — 10 июня 1994) — передовик советской химической промышленности, старший флотатор комбината «Апатит» имени С. М. Кирова Министерства химической промышленности СССР, Мурманская область, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 26 октября 1928 года в селе Паревка Инжавинского района Тамбовской области в крестьянской семье. В 1943 году, когда в стране бушевала Великая Отечественная война, в возрасте пятнадцати лет трудоустроился работать в колхозе родного села комбайнером. В 1948 году призван в ряды Советской армии. Службу проходил в группе Советских войск в Германии, артиллерист (командир орудия, заместитель командира взвода). За время службы неоднократно поощрялся командованием.

После демобилизации уехал работать и жить на Север — в Мурманскую область. Трудоустроился в пожарную охрану комбината «Апатит», а через четыре месяца был переведён работать флотатором на апатит-нефелиновую обогатительную фабрику № 1 (АНОФ-1). С 1953 по 1955 годы проходил обучение на курсах мастеров-обогатителей, после чего был назначен мастером-технологом.

В 1964 году после запуска апатит-нефелиновой обогатительной фабрики № 2 (АНОФ-2) перешел работать на это предприятие на должность старшего флотатора.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, внедрение передовых методов труда и достижение высоких технических и производственных показателей Михаилу Яковлевичу Стародубцеву присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го и 8-го созывов.

Проживал в городе Кировске. Умер 10 июня 1994 года.

Награды 
За трудовые успехи был награждён:
 золотая звезда «Серп и Молот» (26.04.1971)
 два ордена Ленина (30.03.1965; 26.04.1971)
 другие медали.
 Лауреат премии Совета Министров СССР (1971)

Примечания

Литература 
 Барабанов А. В., Калинина Т. А., Киселев А. А., Краснобаев А. И. Гигант в Хибинах — М., 1999.

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Персоналии:Кировск (Мурманская область)
Апатит (предприятие)